Ранчо Аламо има више значења:

 Ранчо Аламо (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Аламо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику